Michel Portmann (né en 1926), médecin français ;
Michel Portmann (né en 1941), athlète suisse.